«Э́ребру» () — шведский футбольный клуб из Эребру. Основан 28 октября 1908 года. В настоящее время выступает во второй лиге Швеции — Суперэттан.

История 
Клуб был основан 28 октября 1908 года после конфликта в ИФК «Эребру». Первый футбольный матч провёл весной 1909 года. В 1946 году «Эребру» впервые вышел в Аллсвенскан. В 1961 и 1967 годах выигрывал бронзовые медали чемпионата, занимая 4-е место.

Статистика 
Больше всего матчей в Аллсвенскан: Томас Андерссон (312). Больше всего голов: Томас Нордаль (106). Крупнейшие победы: 6-0 (над «Сириусом» 21 октября 1973, над «Вестра Фрёлунда» 21 апреля 2000). Крупнейшее поражение: 1-8 (от «Гётеборга» 9 сентября 1951)

Достижения 
Аллсвенскан
  Серебряный призёр (2): 1991, 1994
  Бронзовый призёр (1): 2010

Суперэттан
  Серебряный призёр (2): 2006, 2013

Кубок Швеции
  Финалист (2): 1987/88, 2014/15

Статистика выступлений с 2001 года

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Примечания

Ссылки